Halcyon – album della cantante britannica Ellie Goulding del 2012
Halcyon – EP del gruppo doom metal britannico Solstice
Halcyon – genere di uccelli della famiglia Alcedinidae
The Halcyon – serie televisiva britannica del 2017
RDI Halcyon – prototipo di console per videogiochi del 1985